Бурдонне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Бурдонне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель